Forges je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Forges (Charente-Maritime) – obec v departementu Charente-Maritime
 Forges (Maine-et-Loire) – obec v departementu Maine-et-Loire
 Forges (Orne) – obec v departementu Orne
 Forges (Seine-et-Marne) – obec v departementu Seine-et-Marne
 Forges-la-Forêt – obec v departementu Ille-et-Vilaine
 Forges-les-Bains – obec v departementu Essonne
 Forges-les-Eaux – obec v departementu Seine-Maritime
 Forges-sur-Meuse – obec v departementu Meuse
 Les Forges – více obcí